A 10-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 24 și 25 februarie 1979 la Viena, Austria. Aceasta a fost a doua oară când Viena a găzduit acest eveniment, după ce a găzduit ediția inaugurală din 1970. Au participat 206 sportivi din 24 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Ferry-Dusika-Hallenstadion din Viena. Acesta a fost inaugurat în anul 1977.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Patru atleți au reprezentat România.

 Natalia Mărășescu – 1500 m - locul 1
 Horia Toboc – 400 m - locul 3
 Fița Lovin – 800 m - locul 3
 Gina Ghioroaie – lungime - locul 4

Note

Legături externe 
  Wien European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1979 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1979
Viena
Atletism